Владимир Петрович Тимофеев:

 Тимофеев, Владимир Петрович (1912—1995) — Герой Социалистического Труда
 Тимофеев, Владимир Петрович (1892—1981) — российский учёный, специалист в области лесоводства и лесоведения, лауреат Сталинской премии.
 Тимофеев, Владимир Петрович (род. 1970) — российский легкоатлет и тренер, заслуженный тренер России.